Khomri peut désigner :

Patronyme 

 Myriam El Khomri (née en 1978), femme politique française.

Toponymes 

 Pol-e Khomri, ville afghane ;
 , village iranien.

Voir aussi